Васильковский район:
 Васильковский район — административная единица в Днепропетровской области Украины.
 Васильковский район — административная единица в Киевской области Украины.